Игорь Викторович Гапанович (род. 5 сентября 1967) — советский и российский игрок в хоккей с мячом, нападающий, заслуженный мастер спорта СССР (1991).

Биография 
Игорь Гапанович родился в Плесецком районе Архангельской области. Будучи школьником, увлекался такими видами спорта как футбол и русский хоккей. В поселковой команде талант юного хоккеиста, воспитанника тренера Альберта Щукина, заметили сразу, стали приглашать в команду мастеров областного центра, где и ждала его головокружительная карьера. В 15 лет он стал самым молодым игроком основного состава.

Основная часть карьеры была связана с архангельской командой «Водник». В разные года был игроком шведских команд: 1993—1996 годах играл в команде «Несшё» (Несшё), в 1996—1997 годах — в «Венерсборге», в 1997—1998 годах — в «Эдсбюне», в 2002 году — в «Юсдале».

Игорь Гапанович — пятикратный чемпион России, а также серебряный и бронзовый призёр. Четырёхкратный обладатель Кубка России. Семь раз он входил в списки лучших игроков России по итогам сезона. Дважды Гапанович был признан лучшим нападающим. В 1999 году награждён орденом Почёта. В числе других его наград — почетный знак «За заслуги перед городом Архангельском» и Золотой знак клуба «Водник».

В 1990 году на первом молодёжном чемпионате мира стал чемпионом. Выступая за сборную СССР, стал чемпионом мира. Представляя Россию, стал чемпионом и трижды вице-чемпионом.

В сезоне 2007/08 был главным тренером «Водника», в сезоне 2012/13 — главным тренером молодёжного состава «Водника».

24 февраля 2016 года Игорь Гапанович был назначен до конца сезона врио главного тренера, а затем официально возглавил команду.

28 февраля 2017 года после матча чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутской «Байкал-Энергии», в котором все 20 голов были забиты в свои ворота (9:11) Гапанович был дисквалифицирован Контрольно-дисциплинарным комитетом Федерации хоккея с мячом России на 2,5 года.

Статистика выступлений в чемпионатах СССР, СНГ, России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона - 1999/2000.

В чемпионатах СССР, СНГ, России забивал мячи в ворота 25 команд 
  1.Динамо М          = 32 мяча 13.Енисей               = 13
  2.Строитель С.      = 29      14-15.Вымпел            = 10
  3-4.Байкал-Энергия  = 28      14-15.Локомотив О.      = 10
  3-4.Старт           = 28      16-17.Динамо А-А        =  8
  5.Север             = 24      16-17.СКА-Нефтяник      =  8
  6.Сибсельмаш        = 23      18-20.Саяны             =  7
  7.Родина            = 20      18-20.БСК               =  7
  8.Зоркий            = 18      18-20.Агрохим           =  7
  9-10.Волга          = 17      21-22.Североникель      =  6
  9-10.Кузбасс        = 17      21-22.Динамо-Казань     =  6
 11-12.Юность О.      = 14      23-24.Уральский трубник =  3
 11-12.СКА-Свердловск = 14      23-24.Металлург Б.      =  3
                                25.Маяк                 =  1

В чемпионатах СССР, СНГ, России количество мячей в играх 

по 1 мячу забивал в 92 играх
по 2 мяча забивал в 61 игре
по 3 мяча забивал в 22 играх
по 4 мяча забивал в 11 играх
по 5 мячей забивал в 4 играх
по 6 мячей забивал в 2 играх
Свои 356 мячей забросил в 192 играх, в 99 играх мячей не забивал.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Игорь Гапанович: «Слава победы — игрокам, позор поражения — тренеру»

Хоккеисты с мячом России
Хоккеисты с мячом СССР
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Водник»
Тренеры Архангельской области
Тренеры по хоккею с мячом СССР
Тренеры по хоккею с мячом России